National Guard Armory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 National Guard Armory (Independence County, Arkansas), ID-Nr. 98000579
 National Guard Armory (Polk County, Arkansas), ID-Nr. 91000682
 National Guard Armory (South Carolina), ID-Nr. 92000648